Mechel steht für:

 Mechel, ein russisches Bergbau- und Montanunternehmen

Mechel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mechel (* 1991), deutscher Eishockeytorwart
 Christian von Mechel (1737–1817), Schweizer Kupferstecher
 Fridolin Mechel (1930–2014), deutscher Akustiker
 Johann Jacob von Mechel (1764–1816), Schweizer Kupferstecher
 Michael Mechel (1944–2014), deutscher Schauspieler